Розподіл — розташування, розміщення чого-небудь.
 Розподіл — дія за значенням розподіляти: ділення чогось між ким-, чим-небудь, даючи кожному окрему частку. Призначення на яку-небудь посаду, роботу.
 Розподіл (економіка)
 Розподіл секрету
 Розподіл державної влади

В математиці 
 Розподіл ймовірностей
 Розподіл у функціональному аналізі, див. Узагальнена функція
 Розподіл (диференціальна геометрія)
 Частотний розподіл